|-
| 86001 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86002 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86003 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86004 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86005 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86006 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86007 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86008 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86009 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86010 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86011 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86012 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86013 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86014 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86015 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86016 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86017 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86018 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86019 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86020 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86021 - || || 20 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86022 - || || 18 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86023 - || || 22 de maig, 1999 || McGraw-Hill || J. W. Parker
|-
| 86024 - || || 7 de juny, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86025 - || || 9 de juny, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86026 - || || 7 de juny, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 86027 - || || 9 de juny, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86028 - || || 9 de juny, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86029 - || || 8 de juny, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 86030 - || || 12 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86031 - || || 13 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86032 - || || 13 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86033 - || || 13 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86034 - || || 13 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86035 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86036 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86037 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86038 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86039 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86040 - || || 13 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86041 - || || 12 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86042 - || || 12 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86043 - || 1999 OE || 16 de juliol, 1999 || Pises || Pises
|-
| 86044 - || || 22 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86045 - || || 22 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86046 - || || 22 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86047 - || || 18 de juliol, 1999 || Mauna Kea || Mauna Kea
|-
| 86048 - || || 9 d'agost, 1999 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 86049 - || || 13 d'agost, 1999 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 86050 - || || 12 d'agost, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86051 - || || 22 d'agost, 1999 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 86052 - || || 4 de setembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 86053 - || || 3 de setembre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 86054 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86055 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86056 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86057 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86058 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86059 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86060 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86061 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86062 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86063 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86064 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86065 - || || 7 de setembre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 86066 - || || 8 de setembre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 86067 - || || 3 de setembre, 1999 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 86068 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86069 - || || 9 de setembre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 86070 - || || 15 de setembre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 86071 - || || 8 de setembre, 1999 || Uccle || T. Pauwels
|-
| 86072 - || || 12 de setembre, 1999 || Úpice || L. Vyskocil
|-
| 86073 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86074 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86075 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86076 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86077 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86078 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86079 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86080 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86081 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86082 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86083 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86084 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86085 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86086 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86087 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86088 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86089 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86090 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86091 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86092 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86093 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86094 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86095 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86096 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86097 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86098 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86099 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86100 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
6